FAL puede referirse a:
 la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo;
 el fusil automático liviano;
 la fosfatasa alcalina, una enzima;
 Foro de Autoridades Locales;
 el Frente Argentino de Liberación, una organización guerrillera de Argentina.
Las Fuerzas Armadas de Liberación, una organización guerrillera de El Salvador.